Slag bij Belmont (Missouri), 1861
 Slag bij Belmont (Zuid-Afrika), 1899